Black Widow (englisch für „Schwarze Witwe“) steht für:

Black Widow (dt. Schwarze Witwe), Comicfigur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Black Widow
Black Widow, Originaltitel von Die schwarze Witwe, US-amerikanischer Film von Bob Rafelson (1987)
 Black Widow (Film), ein Film im Marvel Cinematic Universe, 2021

Musik:
 Black Widow (Lied), Lied von Iggy Azalea und Rita Ora
 Black Widow (belgische Band), belgische Metal-Band
 Black Widow (englische Band), englische Rock-Band
 Black Widow, ursprünglicher Name von Torch (Band), schwedische Metal-Band
 Black Widow (Album), Musikalbum der Metalband In This Moment

Militär:
 Northrop P-61 Black Widow, Kampfflugzeug der United States Army Air Forces
 Northrop YF-23 Black Widow II, Prototyp eines Kampfflugzeuges von Northrop/McDonnell Douglas
 U-475 Black Widow, ehemaliges sowjetisches U-Boot der Foxtrot-Klasse in englischem Privatbesitz

Sonstiges:
 Black Widow (Untergrundorganisation), Untergrundorganisation in Indien

Siehe auch:
 Schwarze Witwe (Begriffsklärung)
 Smertnizy (Schwarze Witwen), tschetschenische Selbstmordattentäterinnen